Governo Zapatero può riferirsi a due governi del Regno di Spagna guidati da José Luis Rodríguez Zapatero:
Governo Zapatero I – in carica dal 17 aprile 2004 al 14 aprile 2008
Governo Zapatero II – in carica dal 14 aprile 2008 al 20 dicembre 2011